Unterhausbach ist der Ortsname von

 Unterhausbach (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Unterhausbach (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern